Beney ist der Familienname folgender Personen:

 Maxime Beney (* 1984), Schweizer Strassenradrennfahrer
 Nicolas Beney (* 1980), Schweizer Fussballtorhüter
 Romain Beney (* 1997), Schweizer Telemarker